Bertolini, cognome italiano 
  
Alberto Bertolini – commediografo, giornalista e scrittore italiano
Alessandro Bertolini – ciclista italiano
Andrea Bertolini – pilota automobilistico italiano
Antonio Bertoloni – botanico, naturalista e medico italiano
Bruna Bertolini – cestista italiana
Carlo Bertolini – pittore, scultore e incisore italiano
Dante Bertolini – politico ed esperantista svizzero
Denis Bertolini – ex ciclista su strada italiano
Giuseppe Bertolini – ingegnere italiano
Isabella Bertolini – politica italiana
Isidoro Bertolini – fotografo italiano
Luca Serio Bertolini – musicista, cantante e chitarrista italiano
Luigi Bertolini (1904) – calciatore ed allenatore italiano
Luigi Bertolini (1956) – calciatore italiano
Marco Bertolini – generale italiano
Massimiliano Bertolini – fumettista italiano
Massimo Bertolini – tennista italiano
Milena Bertolini – ex calciatrice e allenatrice di calcio italiana
Nerina Bertolini – cestista italiana
Ottorino Bertolini – medievista italiano
Piero Bertolini – pedagogista e filosofo dell'educazione italiano
Pietro Bertolini – politico italiano
Pietro Bertolini – ceramista e vetraio italiano
Roberto Bertolini – giavellottista italiano
Stefano Bertolini – giurista italiano
Veronica Bertolini – ginnasta italiana 
Vincenzo Bertolini – politico italiano